Mechteld av Gelre, född 1325, död 1384, var hertiginna av Gelre. Hennes anspråk på hertigtronen i Gelre ledde till långdragna tronstrider.

Källor 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Mechteld%20van%20Gelre

Kvinnor
Kvinnliga regenter under 1300-talet
Födda 1325
Avlidna 1384